Die Türkiye 2. Futbol Ligi 1969/70 war die siebte Spielzeit der zweithöchsten türkischen Spielklasse im professionellen Männer-Fußball. Sie wurde am 24. August 1969 mit dem 1. Spieltag begonnen und am 31. Mai 1970 mit dem 30. Spieltag abgeschlossen.

In der Saison 1969/70 wurde die TFF 1. Lig wie in der Vorsaison auch in zwei Gruppen unterteilt. Die Gesamtmannschaftszahl wurde im Gegensatz zur Vorsaison von 36 Mannschaften auf 32 reduziert, sodass sich die zwei Gruppen statt aus je 18 Mannschaften jetzt aus je 16 Teams zusammensetzten. Insgesamt spielten 32 Mannschaften in zwei Gruppen um den Aufstieg in die Süper Lig beziehungsweise gegen den Abstieg in die damals drittklassigen TFF 3. Lig. Die Tabellenersten beider Gruppen stiegen direkt in die höhere Süper Lig auf und die Tabellenletzten beider Gruppen in die untergeordnete drittklassige 3. Lig ab. Während die Aufsteigerzahl im Vergleich zur Vorsaison unverändert blieb wurde die Absteigerzahl von sechs auf zwei reduziert.

Zu Saisonbeginn waren zu den von der vorherigen Saison verbleibenden 28 Mannschaften die zwei Absteiger aus der Süper Lig Şekerspor, İzmirspor und die zwei Aufsteiger aus der damals drittklassigen TFF 3. Lig Nazillispor und Tarsus İdman Yurdu hinzugekommen. Beide Teams nahmen das erste Mal in ihren Vereinshistorien am Wettbewerb der 2. Lig teil.

Karşıyaka SK erreichte die Meisterschaft der Gruppe Rot und damit nach dreijähriger Abstinenz wieder die Teilnahme an der Süper Lig. In der Gruppe Weiß sicherte sich Boluspor die Meisterschaft und nahm das erste Mal an der Süper Lig teil. Der türkische Fußballverband ließ durch ein Entscheidungsspiel zwischen den beiden Erstplatzierten den Meister der Liga bestimmen. In dieser Begegnung trat Boluspor gegen Karşıyaka SK an und konnte nach einem 1:0-Sieg die Meisterschaft für sich entscheiden. Der türkische Fußballverband erklärte aber im Nachhinein beide Vereine als Meister der TFF 1. Lig.

Zum Saisonende stand aus der Roten Gruppe Düzcespor und aus der Weißen Gruppe Ülküspor als Absteiger fest.

Gruppe Rot (Kırmızı Grup)

Tabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste 
Der Türkische Fußballverband (TFF) führt für beide Gruppen der TFF 2. Lig separate Torschützenlisten, bestimmt aber den Torschützenkönig zum Saisonende aus einer einzigen zusammengefügten Torschützenliste.

Gruppe Weiß (Beyaz Grup)

Tabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste 
Der Türkische Fußballverband (TFF) führt für beide Gruppen der TFF 2. Lig separate Torschützenlisten, bestimmt aber den Torschützenkönig zum Saisonende aus einer einzigen zusammengefügten Torschützenliste.

Meisterschaftsbegegnung 
Der türkische Fußballverband ließ durch ein Entscheidungsspiel zwischen den beiden Erstplatzierten den Meister der Liga bestimmen. In dieser Begegnung trat Boluspor gegen Karşıyaka SK an und konnte durch einen 1:0-Sieg die Meisterschaft gewinnen. Der türkische Fußballverband erklärte aber im Nachhinein beide Vereine als Meister der TFF 1. Lig.

Siehe auch 
 Süper Lig
 TFF 1. Lig
 TFF 2. Lig
 TFF 3. Lig

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der TFF 2. Lig auf tff.org (türkisch)
 Türkiye 2. Futbol Ligi 1969/70 auf angelfire.com (englisch)
 Türkiye 2. Futbol Ligi 1969/70 auf mackolik.com (türkisch)

Einzelnachweise 

1969/70
Fußballsaison 1969/70